Raga peut désigner :
 le râga, un type de musique indienne ;
 le raga ou hano, une langue du Vanuatu, et le nom vernaculaire de l'île pour la population raga ;
 Rāga est dans l'hindouisme et le bouddhisme un des fruits de l'ignorance ou avidya; il signifie: désirs.

Toponyme 

 Raga, une ville du Soudan du Sud ;
 Raga, un comté du Soudan du Sud ;
 Raga, un tehsil de l'état de l'Arunachal Pradesh en Inde ;

Patronyme 

 (1847-1909), compositeur espagnol et père de Manuel Penella ;
Patronyme hispanique